SMS Oldenburg ist der Name mehrerer deutscher Kriegsschiffe:

 SMS Oldenburg (1884), ein Panzerschiff
 SMS Oldenburg (1910), ein Großlinienschiff